Ducado de Sajonia puede referirse a cualquiera de los ducados que han recibido el nombre de Sajonia:

 El Ducado de Sajonia: Uno de los ducados raíz que formaron el Reino de los francos orientales, antecedente del Reino germánico. El territorio se dividió en varios ducados a partir del año 1272.

 Los Ducados Sajones, pequeños estados aparecidos entre los siglos XVII y XIX a raíz del fraccionamiento de Turingia. Fueron los siguientes:

Ducado de Sajonia-Altenburgo
Ducado de Sajonia-Meiningen
Ducado de Sajonia-Weimar
Ducado de Sajonia-Gotha
Ducado de Sajonia-Wittenberg
Ducado de Sajonia-Coburgo
Ducado de Sajonia-Eisenach
Ducado de Sajonia-Marksuhl
Ducado de Sajonia-Jena
Ducado de Sajonia-Eisenberg
Ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha
Ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo
Ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld